Maloyaroslavets Primera  (ucraniano: Малоярославець Перший) es un pueblo del Raión de Bolhrad en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 598 habitantes.

Véase también
 Maloyaroslavets Segunda

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Bolhrad